Poecilopsis scotica är en fjärilsart som beskrevs av Harrison 1916. Poecilopsis scotica ingår i släktet Poecilopsis och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
scotica